Samoczynne ponowne załączanie (SPZ) – proces samoczynnego przywrócenia do normalnej pracy elementu elektroenergetycznego
(zwykle linii elektroenergetycznej) po wyłączeniu go przez układ zabezpieczający (np. po zwarciu lub obniżeniu napięcia).

Zobacz też 
 samoczynne częstotliwościowe odciążenie
 Reklozer

Bibliografia 
 Encyklopedia popularna PWN

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa